Irura (gemeente), gemeente in de Spaanse provincie Gipuzkoa
Irura (geslacht), geslacht in de familie van de springspinnen